Madanchi ist der Familienname folgender Personen:

 Mehrzad Madanchi (* 1985), iranischer Tennisspieler
 Amirvala Madanchi (* 1994), iranischer Tennisspieler